DI poate fi:
 Guvernoratul Diyālá, provincie în Irak, codul ISO 3166-2:IQ
 Provincia Damasc, diviziune administrativă în Siria, codul ISO 3166-2:SY